Van Loo ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht van Loo (um 1472–1525), niederländischer Politiker
 Brian van Loo (* 1975), niederländischer Fußballtorhüter
 Charles-Amédée-Philippe van Loo (1719–1795), französischer Maler
 Charles André van Loo (1705–1765), französischer Maler
 François van Loo (1708–1732), französischer Maler
 Frans Coebel van Loo (auch: François Coebel; um 1470–1532), niederländischer Politiker
 Jacob van Loo (1614–1670), niederländischer Maler
 Jean-Baptiste van Loo (1684–1745), französischer Maler
 Jules César Denis van Loo (1749–1821), französischer Maler
 Louis Abraham van Loo (1656–1712), französischer Maler
 Louis-Michel van Loo (1707–1771), französischer Maler

Siehe auch:
 Loo
 van de Loo